Schistochila är ett släkte av bladmossor. Schistochila ingår i familjen Schistochilaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Schistochila